Perl puede referirse a:
 Perl, un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987.
 Perl 6, la principal revisión del lenguaje de programación Perl.
 Reglas de Perl 6, son expresiones regulares.
 Módulo de Perl, un mecanismo para usar bibliotecas de código externas a un programa Perl.
 Rakudo Perl 6
 Perl/TK, un lenguaje de scripts muy poderoso.
 Comprehensive Perl Archive Network.
 Perla
 Perl, municipio del estado de Sarre, Alemania.
 Alfredo Perl (* 1965, Santiago), destacado Pianista de Chile.
 Gisella Perl, una ginecóloga judía.
 Martin Lewis Perl (1927−2014), un físico estadounidense.